Приморское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — посёлок Приморск.

География 
Расположено в южной части Быковского района, на западе омывается Волгоградским водохранилищем.

Площадь сельского поселения составляет 27 344 гектар, из которых 24 368 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 299 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге — с Новоникольским сельским поселением;
 на востоке — с Демидовским сельским поселением;
 на севере — с Луговопролейским сельским поселением;
 на западе — с Дубовским районом.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава — Чижов Иван Иванович (c 11 октября 2009 года);
Телефон/факс: 8(84495) 3-32-46
Адрес администрации: 404070, Волгоградская область, Быковский район, п. Приморск, ул. Советская, 19.
e-mail: bykprimorsk@ya.ru

Транспорт 
Территорию сельского поселения пересекает в направлении север-юг автомобильная дорога регионального значения .

Протяженность автодорог местного значения — 67 км.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Приморского сельского поселения
 

Муниципальные образования Быковского района
Сельские поселения Волгоградской области